Крейг Мактевіш (,  15 серпня 1958, Лондон) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1979 року в АХЛ.

1978 року був обраний на драфті НХЛ під 153-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Едмонтон Ойлерс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Філадельфія Флаєрс» та «Сент-Луїс Блюз».

Загалом провів 1286 матчів у НХЛ, включаючи 193 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
2000 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Едмонтон Ойлерс» та «Нью-Йорк Рейнджерс».

Генеральний менеджер 
15 квітня 2013 Крейг стає генеральним менеджером «Едмонтон Ойлерс» та пробуде на цій посаді до 24 квітня 2015.

Робота на ТБ 
Один сезон (2009/10) коментував хокейні матчі на англомовному канадському каналі TSN.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Едмонтон Ойлерс» — 1987, 1988, 1990 та в складі «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1994.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1996.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Уродженці Лондона (Онтаріо)
Канадські хокейні тренери
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Едмонтон Ойлерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Рейнджерс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Нью-Йорк Рейнджерс»
Канадці шотландського походження